Bayou hace referencia a varios artículos:

Geografía física
Bayou, término geográfico

Lugares
Bayou La Batre, ciudad del Condado de Mobile, Alabama,
Bayou Meto (condado de Lonoke, Arkansas)
Bayou Vista (Texas)

En Louisiana
Bayou Blue
Bayou Cane, pequeña comunidad sobre el delta del río Misisipi
Bayou Cane (Luisiana), lugar designado por el censo
Bayou Country Club
Bayou Gauche
Bayou Goula
Bayou L'Ourse
Bayou Vista (Luisiana)

Música
Bayou Country, segundo álbum de estudio de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival